

Die News of the World Darts Championship 1972 (offiziell: "News of the World" Individual Darts Championship of England and Wales) war ein Dartsturnier, das am 29. April 1972 im Londoner Alexandra Palace („Ally Pally“) ausgetragen und durch die Boulevardzeitung News of the World gesponsert wurde. Es handelte sich um die 25. Auflage des Turniers als nationale Meisterschaft. Teilnahmeberechtigt waren die acht Gewinner der regionalen Meisterschaften der Saison 1971/72, die in England (Eastern Counties, Lancashire & Cheshire, London & Home Counties, Midland Counties, North of England, Western Counties und Yorkshire) sowie in Wales stattfanden. Zum ersten Mal in der Turniergeschichte wurde die Veranstaltung vom Fernsehsender ITV übertragen.

Turniersieger wurde der Regionalmeister der Western Counties Brian Netherton (Welcome Home Inn, Par), der im Finale den walisischen Regionalmeister David „Alan“ Evans (Ferndale Hotel, Ferndale) besiegen konnte.

Turnierplan

Weblinks 
 Jacques Nieuwlaat: News of the World 1972. In: mastercaller.com, abgerufen am 7. Mai 2021.

Einzelnachweise 

1972
Dartveranstaltung 1972
Dartwettbewerb in London
Sportveranstaltung im London Borough of Haringey
Alexandra Palace